Вихрова коваріація (також відомі як вихрові кореляції та вихрові потоки) - це ключова методика дослідження атмосфери, що вимірює та обчислює вертикальні турбулентні потоки всередині атмосферних прикордонних шарів. Метод аналізує серію високочастотних вітрових та скалярних даних атмосфери та дає значення потоків цих властивостей. Це статистичний метод, який використовується в метеорології та інших областях (мікрометеорологія, океанографія, гідрологія, сільськогосподарські науки, промислові та регуляторні застосування тощо) для визначення обмінних курсів відслідковуваних газів над природними екосистемами та сільськогосподарськими полями, а також кількісні показники викидів газу від інші землі та акваторії. Він часто використовується для оцінки імпульсу, тепла, водяної пари, двоокису вуглецю та потоків метану.

Ця методика також широко використовується для перевірки та налаштування глобальних моделей клімату, мезомасштабних та погодних моделей, складних біогеохімічних та екологічних моделей та оцінок дистанційного зондування супутників та літаків. Ця техніка є математично складною, і вимагає значної уваги у створенні та обробці даних. На сьогоднішній день не існує єдиної термінології або єдиної методології для технології Eddy Covariance, але великі зусилля проводяться мережами вимірювання потоку (наприклад, FluxNet, Ameriflux, ICOS, CarboEurope, Fluxnet Canada, OzFlux, NEON та iLEAPS) уніфікувати різні підходи.

Вихровий кореляційний прилад, що вимірює потоки кисню в бентосному середовищі. Ця методика додатково довела застосування під водою до бентосної зони для вимірювання потоків кисню між морським дном та над водою. У цих середовищах ця техніка загалом називається вихровим методом кореляції або просто вихровою кореляцією. Кисневі потоки витягуються із сировинних вимірів, які в основному відповідають тим же принципам, які використовуються в атмосфері, і вони звичайно використовуються як проксі для обміну вуглецю, що важливо для місцевих та глобальних вуглецевих бюджетів. Для більшості бентосових екосистем вихрові кореляції є найбільш точною технікою для вимірювання потоків in-situ. Розробка технології та її застосування під водою залишаються основним напрямом досліджень.

Атмосферна циркуляція